Vitfågelskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vitfågelskäret, Vörå, Österbotten, 
 Vitfågelskäret, Nykarleby, Österbotten, 
 Vitfågelskäret, Kimitoön, Åboland,

Sverige 

 Vitfågelskäret, Luleå kommun, Norrbotten,

Se även
Vitfågelskär
Fågelskäret

Robotskapade Finlandförgreningar